Osoby o tym nazwisku:
 Arnold Stang – amerykański aktor
 Dorothy Stang – rzymskokatolicka duchowna
 Fabian Stang – norweski adwokat i polityk